Grand Prix Holandii 1983 (oryg. Grote Prijs van Nederland) – 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1983, która odbyła się 28 sierpnia 1983, po raz 28. na torze Zandvoort.

30. Grand Prix Holandii, 28. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyścig

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Holandia
1983
1983 w Holandii